Кривоноговская — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривоноговская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Кривоноговская — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.